Bazylika Sant’Agostino w Rzymie
 Bazylika katedralna w St. Augustine